Frère je priimek več oseb:
 Aubert-Achille-Jules Frère, francoski general
 Paul Frère, belgijski dirkač